Perseus (mythologie), een figuur uit de Griekse mythologie
Perseus van Macedonië, een Macedonische koning, zoon van Philippus V
Perseus (spion), een hypothetische spion tijdens de Koude Oorlog
Perseus (sterrenbeeld), een sterrenbeeld
Perseusarm, een van de spiraalarmen van het Melkwegstelsel